Binelli ist der Familienname folgender Personen:
 Bourcard Binelli (* 1958), kamerunischer Ringer
 Luigi Binelli Mantelli (* 1950), italienischer Admiral